999 kan syfta på:

 999 – ett år i den gregorianska kalendern
 999 (tal) – ett tal
 999 (telefonnummer) – nödnummer
 999 (sång) – låt av musikgruppen Kent
 999: Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors – datorspel
 999 (musikgrupp) – brittiskt punkband